Pingdong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingdong (socken i Kina, Guangxi), 
 Pingdong (socken i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar